Rise O Voices of Rhodesia était l'hymne national de la République de Rhodésie de 1974 jusqu'à la dissolution de cet État, en 1979.

Officialisé le , la mélodie reprenait « l'Ode à la joie » de Beethoven. Les paroles avaient été écrites par  Mary Bloom, native d'Afrique du Sud et résidente de Gwelo.

Paroles officielles  

Hymne national historique
Rhodésie